Catanzaro (provincie), een Italiaanse provincie 
Catanzaro (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de Italiaanse regio Calabrië en de gelijknamige provincie
FC Catanzaro, een Italiaanse voetbalclub uit de stad Catanzaro